Manuelita es una corporación agroindustrial colombiana, con sede en Palmira, Valle del Cauca. Su portafolio de productos incluye azúcar refinada, etanol, aceite de palma, biodiésel, mejillones, camarones, frutas y verduras, aunque es conocida principalmente por el azúcar. 

La compañía nació en 1864 como una hacienda familiar y en ese entonces producía café, algodón y caña de azúcar. Fue tecnificada en 1901 bajo el nombre de La Manuelita; sus dueños son los empresarios de la familia Eder, de origen británico-letón, una de las familias más importantes del Valle del Cauca.

La compañía ha obtenido diversos premios y reconocimientos internacionales, y es considerada una de las empresas colombianas más importantes y exitosas. Su presidente es el bisnieto del fundador Santiago Eder, Harold Eder Garcés.

Véase también 
 Anexo:Empresas de Colombia por sector

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 
 Esta es la historia de Manuelita, una marca que brota de la tierra Periódico Q'hubo.

Empresas de Colombia
Ingenios azucareros
Empresas fundadas en 1864
Familia Eder